Kamčatka – fiume della Russia
 Kamčatka – penisola della Russia
 Oblast' di Kamčatka – oblast' della Russia
 Territorio della Kamčatka – kraj della Russia
 14909 Kamchatka – asteroide della fascia principale 
 SSV-679 Kamchatka – nave militare